

Film
La via lattea  (The Milky Way) – film statunitense del 1936 diretto da Leo McCarey
La via lattea (The Milky Way) – cortometraggio animato del 1940 diretto da Rudolf Ising
La via lattea (La Voie lactée) – film francese del 1969 diretto da Luis Buñuel

Libri
La via Lattea – saggio pubblicato nel 2008

Pagine correlate 
Via Lattea (disambigua)